El Torneig de Moscou 2018, també conegut com a Moscow River Cup 2018, una competició tennística disputada sobre terra batuda que pertany als International Tournaments. L'edició inaugural del torneig se celebrà entre el 23 i el 29 de juliol del 2018 al National Tennis Center de Moscou, Rússia.

La tennista sèrbia Olga Danilović va guanyar el primer títol individual de la seva carrera però amb la particularitat de ser la primera tennista que guanya un títol sent lucky loser, és a dir, no va superar la fase prèvia en perdre davant la catalana Paula Badosa Gibert, però va acabar entrant al quadre principal degut a una baixa d'última hora. La russa Anastasia Potapova va disputar ambdues finals però només va aconseguir imposar-se en la de dobles.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

Competicions tennístiques a Rússia
WTA Tour 2018